Perälä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aleksi Perälä, artiste finlandais de musique électronique
Helge Perälä (1915-2010), athlète finlandais spécialiste en fond
Kirsi Perälä (née en 1982), fondeuses finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois